L'ordre des Marattiales regroupe des espèces de fougères tropicales uniquement, il n'est pas représenté en Europe. Les Marattiales ne comprennent qu'une seule famille, les Marattiaceae.  

Cet ordre de fougères précoces est une des plus anciennes lignées existantes de plantes vasculaires qui ont peu changé au cours des derniers millions d'années qui suivent, de nombreux taxons éteints sont regroupés sous cet ordre (Asterotheca, Danaeites, Eoangiopteris, Marantoidea, Marattiopsis, Pecopteris, Psaronius,  Qasimia, Scolecopteris).

Marattiaceae

Étymologie 
Le nom vient du genre type Marattia, nommé en l'honneur du botaniste italien 
(1723-1777), qui fut directeur du jardin botanique de Rome.

Caractéristiques 
La famille des Marattiaceae comporte environ 135 espèces existantes et de nombreux représentants fossiles. Les membres existants sont placés dans six genres : Angiopteris, Christensenia, Danaea, Eupodium, Marattia et Ptisana.

Ils peuvent être facilement distingués des autres fougères par leurs grands rhizomes féculents avec des excroissances, par leurs grandes frondes qui peuvent mesurer jusqu'à  de long pour l'espèce Angiopteris teysmanniana originaire de Java, ce sont par ailleurs les plus grandes frondes connues de toutes les fougères. Leurs stipules charnues de chaque côté des pétioles, la présence de ganglions enflés sur rachis sont des traits très caractéristiques pour cette famille. Tous les genres, sauf Christensenia, ont des venations libres.

Les Marattiaceae est l'un des deux groupes de fougères traditionnellement connus sous le nom de fougères eusporangiées, ce qui signifie que le sporange est formé à partir d'un groupe de cellules contre le leptosporangium dans lequel il y a une seule cellule initiale.

Écologie 
Les Marattiaceae se trouvent dans les forêts tropicales ou subtropicales où la température et l'humidité de l'air restent élevés tout au long de l'année. Alors que Angiopteris et Christensenia préfèrent la forêt tropicale de plaine et grandir dans des habitats partiellement ouverts, Marattia a une préférence pour la forêt de nuages de haute altitude et la forêt semi-décidue dans les régions subtropicales. Danaea pousse surtout dans la canopée fermée, plaine et  forêt de montagne tropicale et d'autres, les endroits humides ombragés, le long des berges des cours d'eau, dans les ravins et dolines ou près des chutes d'eau, assez souvent sur des pentes assez raides.

Genres 
Il existe depuis longtemps quatre genres traditionnels existants (Angiopteris, Christensenia, Danaea et Marattia), mais récemment le genre Marattia a été divisé en trois genres, les deux nouveaux étant Eupodium et Ptisana .
 Angiopteris Hoffmann.
 Christensenia Maxon.
 Danaea Smith.
 Eupodium
 Marattia Swartz.
 Ptisana

Phylogénie

Place au sein des Ptéridophytes

Phylogénie de l'ordre 
Stidd (1974) a publié la première tentative d'investigation des tendances évolutives chez les Marattiales. Elle a comparé les structures de divers genres fossiles et existants.  

Hill et Camus (1986) ont examiné les relations génériques à l'aide d'une analyse cladistique de caractères morphologiques et ont proposé une nouvelle classification pour Marattiales. Dans cette étude phylogénétique, ils ont émis l'hypothèse que Christensenia était la sœur d'un clade comprenant Danaea, Marattia et Angiopteris .  

Plus récemment, des études moléculaires portant sur Danaea (Christenhusz et al. 2008) et Ptisana (Murdock 2008) ont permis de mieux comprendre les relations individuelles de cette famille.

Notes et références

Références taxonomiques

Marattiales

Marattiaceae 
 
 
 
 
 
 

Pteridophyta
Ordre de plantes (nom scientifique)
Nom botanique créé d'après un nom propre

en:Marattiopsida